Wolfgang Mewes ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Mewes (Betriebswirt) (1924–2016), deutscher Betriebswirt
 Wolfgang Mewes (Naturschützer) (1942–2022), deutscher Naturschützer